Gli antenati (The Flintstones) – cartone animato della Hanna-Barbera deglianni sessanta
I Flintstones (The Flintstones) – film del 1994
The Flintstones – videogioco del 1988 per computer e Master System
The Flintstones – videogioco del 1993 per Mega Drive
The Flintstones – fumetto del 2016 edito dalla DC Comics